Les élections cantonales françaises de 1910 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-2 

Jacques Nessel (Rad) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Brest-3 

*sortant

Canton de Daoulas 

*sortant

Canton de Lannilis 

*sortant

Canton de Plabennec 

*sortant

Canton de Ploudalmézeau 

*sortant

Canton de Lanmeur 

Paul Swiney (Rép.G) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Saint-Pol-de-Léon 

*sortant

Canton de Plouescat 

*sortant

Canton de Plouzévédé 

*sortant

Canton de Saint-Thégonnec 

Jean-Louis Quéinnec (Prog.D) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Concarneau 

Mr Le Crâne (Rép.G) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Fouesnant 

*sortant

Canton de Pont-l'Abbé 

*sortant

Canton de Rosporden 

*sortant

Canton de Pont-Croix 

*sortant

Canton de Crozon 

René Louboutin (Rallié) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Pleyben 

Jean-Paul Le Borgne (Prog.) est mort en 1907. Jean-François Berthélémé (Prog.D) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Carhaix-Plouguer 

*sortant

Canton de Bannalec 

Alexandre Guégan (Rad) est mort en 1905. Christophe Le Dérout (Rép.G) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton d'Arzano 

Benjamin Jégo (Rallié) est mort en 1909. M. de Neuville (Conserv.) a été élu lors de la partielle.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1910